Парца — топоним.
 Парца — река в Мордовии и Пензенской области России, правый приток Вада (бассейн Оки)
 Парца — посёлок в Зубово-Полянском районе Мордовии, Анаевское сельское поселение.
 Парца — посёлок в Зубово-Полянском районе Мордовии, Явасское городское поселение.